Cunt (engl. vulgär ‚Fotze‘) ist der Name folgender Werke:
 ein Album der australischen Metal-Band Blood Duster, siehe Cunt (Album)
 ein Roman von Stewart Home, siehe Cunt (Roman)
 ein feministisches Sachbuch von Inga Muscio, siehe Cunt: A Declaration of Independence

Siehe auch: